Moschajew (, wiss. Transliteration ; auch Mozhaev) ist der Familienname von:

 Alexander Walentinowitsch Moschajew (1958–), sowjetischer Degenfechter
 Andrei Borissowitsch Moschajew (1955–2018), russischer Prosaschriftsteller und Publizist, Drehbuchautor, Literaturkritiker, Sohn von B. A. Moschajew
 Boris Andrejewitsch Moschajew (1923–1996), russisch-sowjetischer Schriftsteller und Drehbuchautor
 Semjon Fjodorowitsch Moschajew (1902–1974), sowjetisch-russischer Generalmajor 
 Sergei Alexandrowitsch Moschajew (* 1988), russischer Freestyle-Skier